Rumilly bezeichnet:

 Rumilly (Pas-de-Calais), Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Rumilly (Haute-Savoie), Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Rumilly-en-Cambrésis, Gemeinde im französischen Département Nord
 Rumilly-lès-Vaudes, Gemeinde im französischen Département Aube
 den Kanton Rumilly im französischen Département Haute-Savoie

Rumilly ist der Familienname folgender Personen:
 France Rumilly (* 1939), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rumely